Gminy w USA:
 Poweshiek (ang. Poweshiek Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jasper
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Poweshiek (ang. Poweshiek County) – w stanie Iowa